Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Kozioł Lechowski – polski historyk regionalista, bibliotekarz
 Brunon Lechowski – polski malarz i projektant
 Jerzy Lechowski – polski urzędnik konsularny
 Marek Lechowski – polski muzyk, kompozytor, multiinstrumentalista i autor tekstów
 Przemysław Lechowski – polski pianista klasyczny
 Tadeusz Lechowski – polski inżynier, specjalizujący się w maszynoznawstwie i inżynierii mechanicznej
 Witold Lechowski – polski polityk, nauczyciel i samorządowiec